Patrik Engström kan syfta på:

Patrik Engström (född 1968), svensk riksdagsledamot (Socialdemokraterna)
Patrik Engström (född 1977), svensk långdistanslöpare